Regionalliga Berlin 1963-1964
 Regionalliga Berlin (1963-1974)
 Regionalliga Berlin (1963-1974) 1972-1973